Сергі́й Сергі́йович Ар'я́нов ( — ) — солдат Збройних сил України.

Короткий життєпис 
Батько Сергія помер, коли синові було десять років, мама виховувала його сама. 2013 року одружився. Професійний фотограф, разом із мамою та дружиною займався сімейним бізнесом — працювали на весіллях. Подружжя брало участь у програмі «4 весілля» на телеканалі «1+1», тоді змогли перемогти й виграли путівку до Франції.

Був добровольцем — підрозділ не уточнено, в зоні бойових дій перебував півтора місяця. В 20-х числах серпня набрав дружину Марину й сказав, що їде на завдання; телефон вимкнув.

Дата, місце й обставини не уточнено. Відомо, що Сергій загинув від вогнепального поранення. Імовірно, загинув під Іловайськом.

Похований у Вінниці 10 вересня 2014 року.

Джерела 
 Небесна Гвардія
 Сергій Ар'янов
 У «Іловайському котлі» загинуло п'ятеро вінничан 

Померли в Іловайську